

Geografia 
 Svezia
 Hult – area urbana nel comune di Eksjö, contea di Jönköping

Persone 
 Gustav Hult – allenatore di calcio ed ex calciatore norvegese, attaccante
 Niklas Hult –  calciatore svedese, centrocampista

Altro 
 Hult International Business School – business school privata con campus negli Stati Uniti, Emirati Arabi, Shangai e Regno Unito